Ахалшени:

 Ахалшени — село в Ахметском муниципалитете.
 Ахалшени — село в Гардабанском муниципалитете.
 Ахалшени — село в Хашурском муниципалитете.